Valltjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige 


Dalarna 
Valltjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Valltjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (3,82 ha)
Valltjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (10,5 ha)

Hälsingland 
Valltjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (4,07 ha)
Valltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687604-151852), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688673-151076), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689023-150746), sjö i Ljusdals kommun,  (7,85 ha)
Valltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689498-150576), sjö i Ljusdals kommun,  (8,81 ha)
Valltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689026-148801), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689935-149752), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690390-148460), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690555-150259), sjö i Ljusdals kommun, 
Valltjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (15,2 ha)

Härjedalen 
Valltjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Valltjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (9,07 ha)

Jämtland 
Valltjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Valltjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (9,32 ha)
Valltjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (8,47 ha)
Valltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705528-142938), sjö i Krokoms kommun, 
Valltjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705561-143003), sjö i Krokoms kommun, 
Norra Valltjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,35 ha)
Södra Valltjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,68 ha)
Valltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13,2 ha)
Valltjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,57 ha)

Ångermanland 
Valltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,8 ha)

Norrbotten 
Valltjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Nörd-Valltjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Valltjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Valltjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,

Se även 
Vallstjärn
Vallatjärn
Valletjärn
Vallagöl, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn